Святий Євсевій (папа римський)
 Святий Євсевій Самосатський
 Євсевій Кесарійський, або Євсевій Памфіл